Andrzej Machnik pseud. Młody (ur. 1953) – polski taternik i himalaista związany z gliwickim Klubem Wysokogórskim
Jan Eugeniusz Machnik (ur. 1930) – polski archeolog, profesor nauk humanistycznych
 Józef Stefan Machnik (1931–1990) – polski piłkarz, bramkarz
Piotr Machnik – polski pianista
Zygmunt Machnik (ur. 1947) – polski polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm III kadencji